Бакичи — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Бакичи — село в общине Власеница Республики Сербской.
 Бакичи — село в общине Олово Федерации Боснии и Герцеговины.